Róbert Bachratý (* 6. Mai 1987) ist ein slowakischer Cyclocrossfahrer.

Róbert Bachratý begann seine Karriere 2006 bei dem slowakischen Continental Team Dukla Trenčín Merida. In seinem ersten Jahr dort wurde er in Prievidza nationaler Cyclocross-Meister in der U23-Klasse. Außerdem war er 2006 bei einem Crossrennen im österreichischen Krieau erfolgreich. Im nächsten Jahr wurde er bei der slowakischen Meisterschaft Zweiter. Bei den Cyclocross-Weltmeisterschaften 2009 in Hoogerheide wurde Bachratý 52. im Rennen der U23-Klasse.

Erfolge 
2006
  Slowakischer Meister (U23) - Cyclocross

Teams 
 2006 Dukla Trenčín
 2007 Dukla Trenčín Merida
 2008 Dukla Trenčín Merida

Weblinks 
 

Radsportler (Slowakei)
Slowakischer Meister (Radsport)
Cyclocrossfahrer
Slowake
Geboren 1987
Mann